Lysis steht für:
 Lyse (Biologie), Auflösen einer Zelle
 Lysis (Medizin), langsames Abklingen eines Krankheitsgeschehens, besonders eines stetigen Fieberabfalls
 Lysis (Platon), platonischer Dialog
 Lysis (Pythagoreer), antiker griechischer Pythagoreer, Lehrer des Epameinondas
 Lysis (Pisidien), in der Antike Fluss in Pisidien, heutige Türkei

Siehe auch:
 Lyse